Мани има више значења:

 Мани
 Општина Мани (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мани (Мани, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику